Ангола — может означать следующее:

 Ангола — государство в Африке.
  — город в штате Индиана, США.
 (1712) Ангола — астероид.

См. также 
 Народная Республика Ангола